Charles Barbaroux (1767-1794), Frans politicus ten tijde van de Franse Revolutie 
 Charles Barbaroux (1792-1867), Frans politicus ten tijde van het Tweede Franse Keizerrijk